Victor Alexandre Puiseux (1820-1883), matematico e astronomo francese
 Pierre Henri Puiseux (1855-1928), astronomo francese figlio di Victor Alexandre

Geografia 
Esistono due comuni francesi con questo nome

 Puiseux – Ardenne
 Puiseux – Eure-et-Loir